«Роснефтега́з» — российская компания, управляющая активами в области нефтяной и газовой промышленности. «Роснефтегаз» — владелец контрольного пакета акций «Роснефти», 10,97% акций «Газпрома», а также 26,36 % акций ОАО «Интер РАО». Полное наименование — акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ».

100 % акций «Роснефтегаза» принадлежат государству в лице Росимущества.

История 
В 1991 году на базе расформированного Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР была создана государственная нефтяная компания «Роснефтегаз». В 1993 году она была преобразована в государственное предприятие «Роснефть» и, соответственно, прекратила свое существование. В сентябре 1995 года «Роснефть» была акционирована.

В 2004 году президент России Владимир Путин объявил, что государство отдаст «Газпрому» контроль над «Роснефтью» в обмен на 10,74 % «Газпрома». Подобным образом государство рассчитывало сконцентрировать в своих руках контрольный пакет акций «Газпрома». Однако «Роснефти» удалось сохранить независимость: в декабре 2004 года после дела «Юкоса» она купила «Юганскнефтегаз» у компании «Байкалфинансгруп», что коренным образом изменило не только финансовые показатели «Роснефти», но и её риски.

В дальнейшем пакеты акций «Газпрома» и «Роснефти» остались на балансе вновь созданного концерна «Роснефтегаз»: было объявлено, что слияния компаний не будет, а необходимое количество акций «Газпрома» государство приобретет за деньги. В 2005 году «Роснефтегаз» за счет кредита зарубежных банков (в сумме $7,6 млрд.) купил у дочерних компаний «Газпрома» 10,74% его акций.

Концерн «Роснефтегаз» создавался как «временное хранилище» акций «Роснефти» и «Газпрома», и предполагалось, что он будет ликвидирован, как только погасит многомиллиардный кредит. «Роснефтегаз» вернул банкам деньги в середине 2006 года, но существует до сих пор.

В декабре 2016 года В. Путин разъяснил, что деньги, принадлежащие «Роснефтегазу» за счет дивидендов от принадлежащих ему акций компаний, могут в ряде случаев использоваться для решения задач правительства. В частности, в 2015-2016 годах Роснефтегаз принимал участие в финансировании нескольких научных и образовательных проектов, строительства нескольких электростанций, а также проектов в области авиации (двигатель большой тяги для ШФДМС).

Деятельность 
Деятельность компании заключается во владении государственными пакетами акций:
 ПАО «Роснефти» (до марта 2013 75,16 % акций, затем 69,5 %, с 2016 года до марта 2020 50% + 1 акция, затем предположительно уменьшился на 9,6% акций, и, по мнению Михаила Крутихина, контрольный пакет был утерян), по состоянию на 1 июля 2021 доля составила 40,4%
 ПАО «Газпрома»  —  10,97 %
 ОАО «Росгазификация»  —  74,55 %
 ПАО «Интер РАО» — 27,63 %
 7 % Каспийского трубопроводного консорциума.

Стоимость данных пакетов на 15 февраля 2008 года — $94,9 млрд.

Численность персонала — около 20 человек. Выручка «Роснефтегаза» за 2013 год составила 264,5 млрд руб., чистая прибыль — 161 млрд руб. При этом большая часть доходов компании — дивиденды по акциям «Роснефти» и «Газпрома».

Санкции 
24 февраля 2023 года, в годовщину начала вторжения на Украину, Роснефтегаз внесён в санкционный список Канады.

Примечание

Ссылки 
 Роснефтегаз. Российский нефтегазовый холдинг, владелец "Роснефти // Лента.Ру, Лентапедия, 2012
 Годовые отчеты АО «РОСНЕФТЕГАЗ» на сайте Роснефть, 2005-2014:
 Годовой отчет 2014 года
 Годовой отчет 2013 года
 Годовой отчет 2012 года

Компании России
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом России
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину